Фрианде (Повуа-де-Ланьозу) — район в Португалии, входит в округ Брага.
 Фрианде (Фелгейраш) — район в Португалии, входит в округ Порту.